Chatou (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Kanton Chatou, kanton in Frankrijk